

Geografia 
 Corpus Christi – distretto del dipartimento di Canindeyú (Paraguay)
 Corpus Christi – capoluogo della Contea di Nueces, Texas (Stati Uniti d'America)

Cinema 
 Corpus Christi (Boże Ciało) – film del 2019 di Jan Komasa

Musica 
 Corpus Christi – gruppo musicale statunitense

Teatro 
 Corpus Christi – dramma di Terrence McNally